Andrej Rubljov er en film instrueret af den russiske filminstruktør Andrej Tarkovskij. 

Filmen er fra 1966 og portrætterer ikonmaleren Andrej Rubljov.

Eksterne henvisninger 
 

Biografiske film fra Sovjetunionen
Sovjetiske film fra 1969
Dramafilm fra Sovjetunionen